Le championnat NCAA de basket-ball 2000 a réuni 64 équipes NCAA dans un tournoi du  au . Le Final Four s'est déroulé du  au 3 avril 2000 dans le RCA Dome d'Indianapolis et a été remporté par les Spartans de l'Université d'État du Michigan. Mateen Cleaves, le meneur des Spartans, a été élu Most Outstanding Player du tournoi.

Compétition

Région Est - Syracuse

Région Sud-Est - Austin

Région Midwest - Auburn Hills

Région Ouest - Albuquerque

Final Four

Récompenses

Récompenses individuelles 
Trophée Wooden :  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
Naismith College Player of the Year :  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
AP Player of the Year :  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
Trophée Oscar Robertson :  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
USBWA Freshman of the Year :  Jason Gardner (Wildcats de l'Arizona)
NABC Player of the Year :  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
NABC Defensive Player of the Year :  Shane Battier (Blue Devils de Duke) et  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
Sporting News Player of the Year :  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
Trophée Adolph Rupp :  Kenyon Martin (Bearcats de Cincinnati)
Meilleurs joueurs du tournoi NCAA de basket-ball :  Mateen Cleaves (Spartans de Michigan State)
NIT Most Valuable Player :  Robert O'Kelley (Demon Deacons de Wake Forest)

Notes et références

Lien externe 
  

2000
Basket-ball en 2000
Sport aux États-Unis en 2000